Кузнецо́в (Кузнецо́ва) — одна из самых распространённых русских фамилий. В списке общерусских фамилий занимает третье место.

Происхождение фамилии 
Фамилия Кузнецов произошла от слова кузнец (именования отца по занятию). От названия этой профессии произошли так же другие фамилии: Кузнечихин — «материнская» (кузнечиха — жена кузнеца), Кузнечевский, Кузнецкий, Кузнецовский, Кузниченко / Кузнеченко / Кузниченков / Кузнеченков.

Аналоги фамилии Кузнецов являются наиболее распространёнными во многих странах с индоевропейским по корням населением. Например, в США самой распространённой фамилией считается Смит ( — «кузнец»), что обыгрывается, например, в фильме «Матрица», где «безликого» агента зовут Смит, и в фильме «Мистер и миссис Смит», про семью наёмных убийц, живущих под вымышленными именами. В Германии очень распространена фамилия Шмидт ( — «кузнец»). На Украине ( — «кузнец»), в Белоруссии и Польше очень распространены фамилии Коваль, Ковальский, Коваленко, Ковальченко, Ковальковский, Ковальницкий, Ковальчук, Ковальчик, Ковалюк, Ковалёв, Ковалихин, Коваленков, Ковалевский, Ковалишин, Ковальков, Кованьков и т. п.

Статистика распространённости 
По данным 2014 года, фамилия Кузнецов занимала 1054-е место по распространённости в мире: её носили 512 444 человека.Распространённость фамилии по странам:

Примечания